Jméno a příjmení Václav Nový má více nositelů:

 Václav Nový (atlet) – český atlet, účastník LOH v roce 1900
 Václav Nový (fotbalista) – český ligový fotbalista, hráč SK Kladno na konci 30. let 20. století
 Václav Nový (politik) – český a československý politik KSČ z Mladoboleslavska, poslanec FS na konci normalizace